Саусес де Ариба има више значења:

 Саусес де Ариба (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Саусес де Ариба (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Саусес де Ариба (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику